Уильям Адам:
 Адам, Уильям (1689—1748) — шотландский архитектор, работавший на стыке барокко и палладианского стиля, отец Джона, Роберта и Джеймса Адамов.
 Адам, Уильям (1823—1881) — английский государственный деятель.
 Адам, Уильям (1909—1988) — нидерландский и бельгийский зоолог, специалист по головоногим моллюскам.